La sphère borg est un vaisseau spatial appartenant à l'univers de fiction de Star Trek.

Généralités 
La sphère Borg est un vaisseau de taille plus réduite que le cube borg. Elle permet des missions de reconnaissance et d'exploration. Le nom ici encore provient de l'apparence formelle du vaisseau qui est sphérique. 

La sphère borg est au moins armée de torpilles à photons et peut servir de machine à voyager dans le temps (voir le film Star Trek : Premier Contact).

Vaisseau de Star Trek